Stonehouse ist der Name folgender Orte:

 Stonehouse (Nova Scotia), eine Gemeinde in Nova Scotia, Kanada
 Stonehouse (Devon), eine ehemalige Stadt und heutiger Stadtteil von Plymouth, England
 Stonehouse (Gloucestershire), eine Stadt im Stroud District, England
 Stonehouse (South Lanarkshire), ein Dorf in South Lanarkshire, Schottland

Stonehouse ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Stonehouse († 2014), britischer Polarforscher 
 John Stonehouse (1925–1988), britischer Politiker

Sonstiges:
 Stonehouse Bay, Bucht der Adelaide-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Mount Stonehouse, Berg in der Ross Dependency, Antarktika